

Patronyme 

 David Claerbout (1969- ), vidéaste et photographe belge ;
 , professeur de géophysique à l'Université Stanford ;
 Lucas Claerbout (1992- ), sportif français, joueur  de badminton ;
 Marc Claerbout (1949- ), peintre français.

Autres 
 (156990) Claerbout, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références 
 . 

Patronyme français
Patronyme flamand